Поча́п — деревня в Плюсском районе Псковской области России. Входит в состав Лядской волости.

Расположена на берегу реки Плюсса в 11 км к востоку от волостного центра Ляды и в 35 км к северо-западу от райцентра Плюсса.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляла 46 человек. На 2022 население составляет 20 человек..

Исторические сведения 
Первые письменные упоминания о деревне дошли до нашего времени из текста писцовой книги 7047 (1538/39) года, которые сохранились в виде списка 1651 года из дела Поместного Приказа.
«В Шелонской пятине в Ляцком погосте деревни Ондреевские да сына ево Ивана Олешенских за Васильем Ивановым сыном Тушина.
Селцо Почап, пашни 15 коробей в поле, а в дву по тому ж, сена 200 копен, 3 обжи.
(Дрв) Почап же, 5 обеж, сена 150 копен.»

Примечания 

Населённые пункты Плюсского района